Grantiidae är en familj av svampdjur. Grantiidae ingår i ordningen Leucosolenida, klassen kalksvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Grantiidae 204 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kalksvampar
Grantiidae